Francia
 Collegiata di San Martino – chiesa di Colmar
 Collegiata di San Martino – chiesa di Briga Marittima
 Germania
 Collegiata di San Martino – chiesa di Landshut

 Italia
 Collegiata di San Martino – chiesa di Caldarola
 Collegiata di San Martino – chiesa di Cerreto Sannita
 Collegiata di San Martino – chiesa di Foiano della Chiana
 Collegiata di San Martino – chiesa di Ormea
 Collegiata di San Martino – chiesa di Sinalunga

Pagine correlate
Chiesa di San Martino